Генрі Жиру (18 вересня 1943, Провіденс, Род Айленд, США) — американський і канадський вчений, педагог, культурний критик. Один із головних теоретиків критичної педагогіки, в США він є відомим завдяки новаторству в громадській педагогіці, культурології, ювенології, вищій освіті, медіа-дослідженнях і в критичній теорії.

Книга видавництва Раутледж «50 модерних мислителів-освітян: від Піаже до сьогодні» (Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day, 2002) містить статтю про Жиру.

Працював учителем суспільствознавства в Баррінгтоні, Род-Айленд протягом шести років. Наступні місця роботи: Бостонський Університет, Університет Маямі, Університет штату Пенсильванія. 2005 року Жиру очолив кафедру в Університеті Макмастера в Гамільтоні, Онтаріо. Згадується автором 65 книг та сотень статей з широкого кола питань педагогіки та культурології.

Життя і кар'єра 
Генрі народився в Провіденсі, Род-Айленд, у родині Аліси (Вальдрон) і Арманда Жиру. Здобув ступінь магістра історії в Аппалачському державному університеті в 1968 році. Після шестирічного навчання в вищій школі соціальних досліджень у Баррінгтоні, штат Род-Айленд, Жиру здобув ступінь доктора в Карнегі-Меллоні 1977 року. Свою першу викладацьку позицію (як професор з педагогіки) отримав у Бостонському університеті, на ній він працював наступні шість років. Після цього він став професором і резидентом університету Маямі в Оксфорді, штат Огайо, а також директором-засновником Центру освіти та культурології. Жиру згадують як учня Пауло Фрейре, чиї передмови відкривають декілька ранніх книг американця.

У 1992 році почалась його 12-річна праця в Університеті штату Пенсильванії. У 2004 році Жиру переїхав в Канаду, почав співпрацю з Глобальною телевізійною мережею та викладання культурології в університеті імені Макмастера в Гамільтоні, Онтаріо. В липні 2014 отримав повноваження в Правлінні Університету Макмастера щодо надання стипендій в суспільних інтересах. На кінець 2018 є директором Макмастерського Центру досліджень в громадських інтересах. Він та його дружина Сьюзан Сірлз Жиру живуть у Торонто, Онтаріо, де Генрі також є почесним гостьовим професором університету Райерсон.

Публікації 
2010-ті

 2018: American Nightmare: The Challenge of U.S. Authoritarianism, City Lights Publishers. 9780872867536
 2018: The Public in Peril: Trump and the Menace of American Authoritarianism, Routledge. 9781138719033
 2017: America at War with Itself, City Lights Publishers. 9780872867321
 2016: America's Addiction to Terrorism, Monthly Review Press 9781583675700
 2015: Dangerous Thinking in the Age of the New Authoritarianism, Routledge Publishers. 9781612058641
 2015: Disposable Futures: The Seduction of Violence in the Age of Spectacle, City Lights Publishers. 9780872866584 (co-authored with Brad Evans)
 2014: The Violence of Organized Forgetting: Thinking Beyond America's Disimagination Machine, City Lights Publishers. 9780872866195
 2014: Neoliberalism's War on Higher Education, Chicago, IL: Haymarket Books / Toronto, ON: Between the Lines Books. 9781608463343 (Haymarket Books); 9781771131124 (Between the Lines Books)
 2013: Neoliberalism, Education, Terrorism: Contemporary Dialogues, Boulder, CO: Paradigm Publishers (co-authored with Jeffrey DiLeo, Sophia McClennen, and Kenneth Saltman)
 2013: America's Education Deficit and the War on Youth, New York: Monthly Review Press
 2013: Youth in Revolt: Reclaiming a Democratic Future, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2012: Twilight of the Social: Resurgent Publics in the Age of Disposability, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2012: Disposable Youth: Racialized Memories, and the Culture of Cruelty, New York: Routledge
 2011: Education and the Crisis of Public Values: Challenging the Assault on Teachers, Students, & Public Education. New York: Peter Lang Publishing, Inc. 9781433112164
 2015: second edition appears, w/ updated 'Introduction' & author Interviews, as Education and the Crisis of Public Values: Challenging the Assault on Teachers, Students, and Public Education. 9781433130670
 2011: On Critical Pedagogy, New York: Bloomsbury Academic. 978-1441116222
 2011: Education and the Public Sphere: Ideas of Radical Pedagogy, Cracow, Poland: Impuls (co-authored with Lech Witkowski)
 2011: Zombie Politics in the Age of Casino Capitalism, New York: Peter Lang
 2010: Hearts of Darkness: Torturing Children in the War on Terror, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2010: The Mouse that Roared: Disney and the End of Innocence, 2nd Edition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers (co-authored with Grace Pollock)
 2010: Politics Beyond Hope: Obama and the Crisis of Youth, Race, and Democracy, (2010) Boulder, CO: Paradigm Publishers

2000-ті

 2009: Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability?, London: Palgrave Macmillan
 2008: Against the Terror of Neoliberalism: Beyond the Politics of Greed, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2007: The University in Chains: Confronting the Military-Industrial-Academic Complex, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2006: Stormy Weather: Katrina and the Politics of Disposability, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2006: The Giroux Reader, Boulder, CO: Paradigm Publishers (edited by Christopher Robbins)
 2006: America on the Edge: Henry Giroux on Politics, Education, and Culture, London: Palgrave Macmillan
 2006: Beyond the Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of the New Media, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2005: Against the New Authoritarianism: Politics after Abu Ghraib, Winnipeg, MAN: Arbeiter Ring Publishing / Oakland, CA: AK Press
 2004: Terror of Neoliberalism: Authoritarianism and the Eclipse of Democracy, Boulder, CO: Paradigm Publishers
 2004: Take Back Higher Education, London: Palgrave Macmillan (co-authored with Susan Searls Giroux)
 2004: The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, London: Palgrave Macmillan
 2002: Public Spaces/Private Lives: Democracy Beyond 9/11, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers
 2002: Breaking In to the Movies: Film and the Culture of Politics, Malden, MA: Blackwell Publishers
 2000: Stealing Innocence: Corporate Culture's War on Children, London: Palgrave Macmillan
 2000: Impure Acts: The Practical Politics of Cultural Studies, New York: Routledge

1990-ті

 1999: The Mouse that Roared: Disney and the End of Innocence, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 9781442201439
 1998: Channel Surfing: Racism, the Media, and the Destruction of Today's Youth, New York: St. Martin's Press
 1997: Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling, A Critical Reader, Boulder, CO: Westview Press
 1996: Counternarratives: Cultural Studies and Critical Pedagogies in Postmodern Spaces, New York: Routledge (co-authored with Peter McLaren, Colin Lankshear, and Mike Cole)
 1996: Fugitive Cultures: Race, Violence, and Youth, New York: Routledge
 1994: Disturbing Pleasures: Learning Popular Culture, New York: Routledge
 1993: Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference, New York: Peter Lang
 1993: Between Borders: Pedagogy and the Politics of Cultural Studies New York: Routledge (co-edited with Peter McLaren)
 1992: Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education, New York: Routledge
 1991: Postmodern Education: Politics, Culture, and Social Criticism, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press (co-authored with Stanley Aronowitz)

1980-ті

 1989: Critical Pedagogy, The State, and the Struggle for Culture. Albany: State University of New York Press (co-edited with Peter McLaren).
 1989: Popular Culture, Schooling, & Everyday Life. Westport, CT: Bergin & Garvey (co-edited with Roger Simon).
 1988: Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning, (Introduction by Paulo Freire & Foreword by Peter McLaren. Westport, CT: Bergin and Garvey Press. 
 1988: Schooling and the Struggle for Public Life, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press
 1985: Education Under Siege: The Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling, Westport, CT: Bergin and Garvey Press(co-authored with Stanley Aronowitz)
 1983: The Hidden Curriculum and Moral Education: Deception or Discovery?, Berkeley, CA: McCutchan (co-edited with David E. Purpel)
 1983: Theory and Resistance in Education, Westport, CT: Bergin and Garvey Press (Introduction by Paulo Freire)
 1981: Curriculum & Instruction: Alternatives in Education. Berkeley: McCutchan (co-edited with Anthony Penna and William Pinar)
 1981: Ideology, Culture and the Process of Schooling, Philadelphia, PA: Temple University Press

Див. також 
 Пауло Фрейре

Примітки

Посилання 
 Henry Giroux  Вебсайт науковця
 Reading list на сайті The Freechild Project
 Деталі біографії
 
 
 «Elaborates on Deep State in parallel article with Jim Palombo's on same subject Ragazine.CC»
 Інтерв'ю Жиру щодо неолібералізму 
 Pedagogy of the Precariat . Truthout. June 12, 2015. (інтерв'ю)
 Henry A. Giroux on Trump's Cabinet, the Church of Neoliberal Evangelicals . Truthout. January 2, 2017. (відеоінтерв'ю)

Педагоги США
Письменники-постмодерністи